Persones
 Charles André, comte Pozzo di Borgo (1764, Alata  1842), un polític i diplomàtic cors.
 Modesta Pozzo, "Moderata Fonte" (1555, Venecia  1592), una escriptora veneciana.
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397, Florència  1482), un matemàtic, astrònom i cosmògraf italià.
 Vittorio Pozzo (Torí, 1886 - Ponderano, 1968), futbolista i entrenador italià.

Llocs
 Barcellona Pozzo di Gotto (), un municipi italià.